Die WPA-8-Ball-Weltmeisterschaft 2011 (offiziell: WPA Etisalat World 8-Ball Championship 2011) war die sechste Austragung der von der World Pool-Billiard Association veranstalteten Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 8-Ball. Sie fand vom 19. bis 26. Februar 2011 im Fujairah Tennis Center in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate) statt.

Weltmeister wurde Dennis Orcollo von den Philippinen durch einen 10:3-Sieg im Finale gegen den Niederländer Niels Feijen. Der Spanier David Alcaide gewann das Spiel um Platz 3 mit 9:2 gegen den Engländer Darren Appleton.

Titelverteidiger war der Engländer Karl Boyes, der in der Runde der letzten 32 gegen Mika Immonen ausschied.

Modus 
Insgesamt nahmen 112 Spieler an dem Turnier teil. Damit hat sich das Teilnehmerfeld im Vergleich zu den Vorjahren, als es jeweils 64 waren, fast verdoppelt.

Zunächst wurde in 14 Gruppen mit je acht Spielern das Teilnehmerfeld halbiert. Gespielt wurde dabei im Doppel-K.o.-System. Das bedeutet:
Nach dem ersten Spiel wurden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde war, musste nur noch ein Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hatte, gewinnen um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde musste man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, durchsetzen und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen.

Auch wenn dieses System relativ kompliziert ist, garantiert es jedem Spieler, ein Spiel in der Vorrunde verlieren zu können, ohne sofort aus dem Turnier ausscheiden zu müssen. Das zweite verlorene Spiel innerhalb der Vorrunde führt jedoch in jedem Fall zum Ausscheiden aus dem Turnier.

Die 56 verbleibenden Spieler spielten in der Finalrunde dann im K.-o.-System, wobei die acht Spieler mit der besten Statistik in der Vorrunde mit einem Freilos starteten, um auf ein 64er Feld zu kommen.

Turnierverlauf

Finalrunde ab Runde der letzten 32

Preisgelder

Weblinks 
 WPA Etisalat World 8-Ball Championship 2011 auf azbilliards.com

2011
Poolbillardveranstaltung 2011
Billardturnier in Fudschaira